Konsument bruges i to forskellige sammenhænge:

 Konsument (økonomi) — en der forbruger genstande eller ydelser
 Konsument (organisme) — en organisme, der er heterotrof